Spiker lub speaker:
 spiker (speaker) – prezenter
 spiker (speaker) – przewodniczący parlamentu:
 Spiker Izby Gmin Wielkiej Brytanii
 Spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
 określenie przewodniczącego parlamentu w j. rosyjskim (спикер), ukraińskim (спікер) i białoruskim (спікер, сьпікер)
 spiker pro tempore (speaker pro tempore) – zastępca przewodniczącego parlamentu stanowego w Stanach Zjednoczonych
 native speaker – rodzimy użytkownik danego języka
 PC speaker – głośnik komputerowy